Glassl ist der Familienname folgender Personen:

 Heribert Glassl (1930–2009), deutscher Metallblasinstrumentenbauer
 Horst Glassl (1934–2022), deutscher Neuzeithistoriker